Eva Kováčová označuje více žen stejného jména:

 Eva Kováčová (básnířka) (1951–2010) byla slovenská básnířka
 Eva Kováčová (1969–2014) byla zdravá dívka zavřená roku 1981 do psychiatrické léčebny, kterou podpálila. Stala se předlohou pro film Requiem pro panenku